

Patronyme 

 Cade Cowell (2003-), joueur américain de soccer
 Cressida Cowell (1966-), auteure britannique de livres pour enfants
 Henry Cowell (1897 - 1965), compositeur, pianiste, théoricien, professeur, éditeur et imprésario américain
 Robert Cowell (1924-1960), nageur de dos américain
 Simon Cowell (1959-), producteur, compositeur et acteur britannique
 Jane Cowell-Poitras, femme politique canadienne, mairesse suppléante de Montréal depuis 2012

Toponyme 
 Cowell, village d'Australie-Méridionale

Homonymie de patronyme